Salviniales (antes denominada Hydropteridales e incluindo a antiga Marsileales) é uma ordem de plantas pteridófitas que atualmente inclui duas famílias de fetos aquáticos, Salviniaceae e Marsileaceae.

Todas as espécies são aquáticas e diferem de todos os restantes fetos por serem heterospóricas, o que significa que produzem dois tipos diferentes de esporos (megásporos e micrósporos) que se desenvolvem em dois tipos diferentes de gametófitos (feminino e masculino), e ainda por os seus gametófitos serem endospóricas, isto é, nunca crescem para lá da parede do esporo e não podem ser maiores que o esporo que lhe deu origem. Ao serem heteropóricas com gametófitos endospóricos são mais semelhantes às plantas com semente que os restantes fetos.

A forma destas plantas varia radicalmente de espécie para espécie e não são nada parecidas com fetos. As plantas da família Salvinaceae são flutuantes, enquanto as da família Marsileaceae se fixam por meio de raízes.

 Pryer, Kathleen M., Harald Schneider, Alan R. Smith, Raymond Cranfill, Paul G. Wolf, Jeffrey S. Hunt y Sedonia D. Sipes. 2001. "Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants". Nature 409: 618-622 (resumo em inglês aqui).

 Pryer, Kathleen M., Eric Schuettpelz, Paul G. Wolf, Harald Schneider, Alan R. Smith y Raymond Cranfill. 2004. "Phylogeny and evolution of ferns (monilophytes) with a focus on the early leptosporangiate divergences". American Journal of Botany 91:1582-1598 (resumo em inglês aqui).

 A. R. Smith, K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider, P. G. Wolf. 2006. "A classification for extant ferns". Taxon 55(3), 705-731 (pdf aqui)

 N. S. Nagalingum, H. Schneider, y K. M. Pryer, "Comparative Morphology of Reproductive Structures in Heterosporous Water Ferns and a Reevaluation of the Sporocarp". International Journal of Plant Sciences, 167 (2006), 805–815 (resumo em inglês aqui e pdf aqui).

Pteridopsida